Эдмонтонская и Канадская епархия — епархия Русской Православной Церкви, существовавшая в 1959—1970 годы.

История 
В конце 1940-х существовала Монреальская и Канадская епархия Русской православной церкви, возглавляемая Антонием (Васильевым).

Епархия была образована 8 августа 1959 года после перехода архиепископа Пантелеимона (Рудыка) из РПЦЗ в Русскую православную церковь. Основу паствы епархии составляли бедные крестьяне — переселенцы из Галиции, Буковины и Волыни, Закарпатья.

В самом начале служения архиепископа Пантелеимона в Эдмонтонско-Канадской епархии катастрофически не хватало духовенства. Своё служение в новой епархии он начал с тремя священниками. Для пополнения состава духовенства владыка смог убедить канадские власти допускать приезд в страну священнослужителей присылаемых из Украинского Экзархата Русской Православной Церкви.

С 1960 года стали регулярные паломнические поездки верующих из Канады в СССР, с 1962 года — епархиальные съезды, заседания епархиального управления и епархиального совета. С 1963 года стал ежеквартально выходить двуязычный «Канадський Православний вісник» («Canadian Orthodox Messenger»). Был установлен общеепархиальный праздник «День Православия в Канаде» в одно из воскресений июля. 

10 апреля 1970 года, в связи с дарованием автокефалии Православной Церкви в Америке, епархии Московского Патриархата в Северной Америке были упразднены. Приходы, пожелавшие и далее оставаться в составе Московского Патриархата (остаться пожелали почти все приходы), с этого момента преобразовывались в Патриаршие приходы в Канаде.

Епископы 
 Пантелеимон (Рудык) (8 августа 1959 — 3 октября 1968)
 Марк (Шавыкин) (2 февраля 1969 — 10 апреля 1970) в/у, еп. Сан-Францисский

Литература 
 Из жизни епархий: Эдмонтонская епархия // Журнал Московской Патриархии. 1969. — № 11. — С. 23-24.
 Из жизни епархий: Эдмонтонская епархия // Журнал Московской Патриархии. 1969. — № 12. — С. 26
 

Исторические епархии Русской православной церкви
Организации, основанные в 1959 году
Организации, закрытые в 1970 году
Появились в 1950-е годы в Канаде